Våmhus kan syfta på:

 Våmhus socken – en socken i Dalarna
 Våmhus landskommun – en tidigare kommun i Kopparbergs län 1863–1970
 Våmhus församling – en tidigare församling i Västerås stift 1636–2010
 Våmhus kyrka – en kyrkobyggnad i samhället Våmhus
 Våmhus – en kyrkby i Våmhus socken och en tätort i Mora kommun
 Våmhus distrikt – ett distrikt i Mora kommun och Dalarnas län 2016–